POO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Poços de Caldas (Brasile)